River Ridge (Floride)
 River Ridge (Louisiane)

Homonymie de localités aux États-Unis